Darkest Hour kan syfta på:

 Darkest Hour (film) – en brittisk biografisk krigsdramafilm från 2017
 Darkest Hour (musikgrupp) – ett amerikanskt band från Washington D.C.
 The Darkest Hour – en rysk-amerikansk långfilm från 2011